Andreï Nikolaïevitch Soubbotine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Tomsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Il est le frère de Dmitri Soubbotine.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il débute avec le CSKA Moscou dans la Superliga mais rejoint en cours de saison l'Avtomobilist Iekaterinbourg. En 1995, il intègre l'effectif de l'Avangard Omsk puis celui du Sibir Novossibirsk de 2003 à 2008. Après une saison dans la Vyschaïa Liga avec l'Avtomobilist Iekaterinbourg, l'équipe intègre la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la URSS en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Superliga 
 2003 : remporte le Trophée Ironman.

KHL 
 2012 : nommé meilleur vétéran.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|rowspan="2"| 1991-1992|| CSKA Moscou|| Superliga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avtomobilist Iekaterinbourg|| Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| Superliga|| 40|| 7|| 4|| 11|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| Superliga|| 41|| 7|| 3|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| Superliga|| 49|| 9|| 9|| 18|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Avangard Omsk|| Superliga|| 43|| 8|| 4|| 12|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Avangard Omsk|| Superliga|| 39|| 7|| 9|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Avangard Omsk|| Superliga|| 41|| 12|| 15|| 27|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Avangard Omsk|| Superliga|| 38|| 8|| 6|| 14|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk|| Superliga|| 28|| 10|| 7|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 42|| 11|| 9|| 20|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Avangard Omsk|| Superliga|| 49|| 11|| 11|| 22|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Avangard Omsk|| Superliga|| 48|| 10|| 10|| 20|| 40|| 12|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 60|| 15|| 10|| 25|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 34|| 5|| 9|| 14|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 49|| 6|| 10|| 16|| 22|| 4|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2006-2007|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 49|| 21|| 21|| 42|| 44|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2007-2008|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 53|| 5|| 21|| 26|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| Vyschaïa Liga|| 54|| 19|| 31|| 50|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 55|| 12|| 15|| 27|| 18|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Avtomobilist Iekaterinbourg|| KHL|| 48|| 15|| 23|| 38|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl|| KHL|| 6|| 3|| 3|| 6|| 0|| 11|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2011-2012|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL|| 53|| 6|| 25|| 31|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 39|| 7|| 6|| 13|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| HK Kouban || VHL || 10 || 2 || 1 || 3 || 6 || 10 || 2 || 5 || 7 || 2

Au niveau international 

| 1991 ||URSS Junior || CE Jr. || 5|| 2|| 0|| 2|| 2|| Médaille d'argent

Références 

Naissance en février 1973
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace